Cappelle ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Cappelle (* 1979), belgischer Radrennfahrer
 Jan van de Cappelle (1626–1679), niederländischer Maler
 Richard Cappelle (1886–1954), deutscher Lehrer und Historiker 

Cappelle ist auch der Name mehrerer Ortschaften im französischen Département Nord:
 Cappelle-Brouck
 Cappelle-en-Pévèle
 Cappelle-la-Grande

Italien

 Cappelle sul Tavo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Pescara in den Abruzzen 

Siehe auch:
 Capelle
 Kapelle
 Cappell
 Cappel
 Capell
 Capel